Guitar Hero (computerspelserie), een serie van muziekspellen van RedOctane
 Guitar Hero (computerspel), het eerste spel in de serie uit 2005